Мейстріліга 2016 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Стартув 4 березня 2016 року та тривав до 5 листопада 2016 року. Титул чемпіона вперше здобув Інфонет.

Плей-оф до чемпіонату 2016 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 2015

|}

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

1 раунд (1-18)

2 раунд (19-36)

Плей-оф за право грати у Мейстрілізі у наступному сезоні 
За результатами плей-оф команда Пярну залишилась у Мейстрілізі на наступний сезон.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 листопада 2016

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Мейстріліга на soccerway  

2016
Естонія